Un homme en habit (Evening Clothes) est un film américain réalisé par Luther Reed sorti en 1927 au cinéma.
 Un homme en habit est un film français réalisé par René Guissart sorti en 1931 au cinéma.